Dongcun steht für:

 Dongcun (Fumin) (东村镇), eine Großgemeinde im Kreis Fumin der Stadt Kunming in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dongcun (Lan) (东村镇), eine Großgemeinde im Kreis Lan der Stadt Lüliang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Dongcun (Fenyi) (洞村乡), eine Gemeinde im Kreis Fenyi der Stadt Xinyu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Dongcun (Xingguo) (东村乡), eine Gemeinde im Kreis Xingguo der Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Dongcun (Haiyang) (东村街道), ein Straßenviertel der Stadt Haiyang in der chinesischen Provinz Shandong